Vlag van Domburg (Nederland) - vlag van de voormalige Nederlandse gemeente Domburg
 Vlag van Domburg (Suriname) - het Surinaamse Domburg heeft geen vlag voor zover bekend